Miejscowości w USA:
 Fryeburg – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Fryeburg – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
Gminy w USA:
 Fryeburg (ang. Fryeburg Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford